Neuenhammer ist der Ortsname von

 Neuenhammer (Georgenberg), Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Neuenhammer (Geroldsgrün), Ortsteil der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Neuenhammer (Kirchenlamitz), Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Neuenhammer (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhammer (Tröstau), Ortsteil der Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Neuenhammer (Weißenstadt), Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Neuenhammer (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Neuenhammer (Stolberg), ein Reitwerk auf dem Gebiet der heutigen Stadt Stolberg (Rhld.)

Siehe auch:
 Neuhammer